Camp Seven Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Camp Seven Lake (Delta County, Michigan)
 Camp Seven Lake (Luce County, Michigan)
 Camp Seven Lake (Minnesota)